Reute kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Reute, Appenzell Ausserrhoden, ort och kommun, Appenzell Ausserrhoden,

Tyskland 

 Reute, Baden-Württemberg – kommun i Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg, Freiburg,